João Anes (arcebispo), primeiro arcebispo de Lisboa; 
 João Anes de Brito, fidalgo e cavaleiro medieval português, suposto ancestral da família Brito; 
 João Anes (de Almada), que terá dado origem aos Almada (apelido) ou Almada (família).

Desambiguações de antropônimos